Skrót WKP może oznaczać:
 Wielkopolski Krzyż Powstańczy
 Wojewódzki konserwator przyrody
 Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików) – zobacz: Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
 Wielkie Księstwo Poznańskie
 Wąbrzeska Kolejka Powiatowa
 Wielkopolski Klub Piłkarski Lech Poznań - zobacz: Lech Poznań
 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy